NGC 4825 (другие обозначения — MCG -2-33-70, PGC 44261) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4825
Дева (созвездие)